

Geografia
 Contea di Smyth, in inglese Smyth County – contea dello Stato della Virginia, negli Stati Uniti

Persone
 Cathal Joseph Patrick Smyth, soprannominato Chas Smash (1959) – polistrumentista britannico
 Charles Piazzi Smyth (1819-1900) – astronomo britannico
 Ethel Smyth (1858-1944) – compositrice e scrittrice britannica, leader del movimento femminista
 Gilli Smyth (1933-2016) – cantante, compositrice e poetessa inglese
 Herbert Weir Smyth (1857-1937) – letterato statunitense
 Jason Smyth (1987) – atleta paralimpico irlandese
 Joe Smyth (1929-1999) – cestista statunitense
 John Smyth (1566-1612) – predicatore e teologo inglese
 Patty Smyth (1957) – cantante statunitense, di origini irlandesi
 Phil Smyth (1958) – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano
 Robert Smyth McColl (1876-1958) – calciatore di ruolo attaccante e imprenditore scozzese
 Ryan Smyth (1976) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Thomas Smyth, conosciuto anche come Sir Thomas Smith (1558-1642) – un mercante e politico inglese
 William Henry Smyth (1788-1865) – astronomo e ammiraglio britannico

Altro
 Mare Smythii, o mare di Smyth – mare situato nei pressi dell'equatore della Luna
 Smyth Sidewinder – aeromobile da autocostruzione, interamente in metallo

Pagine correlate
 Smith